Mount Lindesay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Lindesay (berg i Australien, New South Wales), Gwydir, 
 Mount Lindesay, Queensland, berg, 

Robotskapade Australienförgreningar